Milović ist der Familienname folgender Personen:

 Antun Milović (1934–2008), jugoslawischer Politiker, Ministerpräsident der SR Kroatien (1986–1990)
 Camilla Milović, Pseudonym von Camilla Lucerna (1868–1960), österreichische Schriftstellerin
 Dušan Milović (* 1925), jugoslawischer bzw. serbischer Baustatiker
 Goran Milović (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Milovan Milović (* 1980), serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Millowitsch